Kaleje peut désigner en Pologne :

 Kaleje, village de la voïvodie de Grande-Pologne
 Kaleje, village de la voïvodie de Mazovie